Месоамериканский календарь:

 Ацтекский календарь
 Календарь майя